Михаил Якобович (Яковлевич) Пираев (6 ноября 1922, Моздок, Осетинский округ, Горская АССР, СССР — 18 ноября 2008, Тбилиси, Грузия) — советский футболист, вратарь. Ассириец. Мастер спорта СССР. Чемпион СССР (1953). Серебряный призёр чемпионата СССР (1954).

Карьера 
Воспитанник тбилисского клуба «Локомотиви». Начал карьеру в 1938 году, перейдя из юношеской команды «Локомотиви» в команду «Молния» (Тбилиси). В 1939 году стал игроком клуба «Спартак» из Ворошиловска (ныне Ставрополь).

В 1945 году возобновил выступления, став игроком клуба «Спартак» (Тбилиси). В 1948 году тбилисские спартаковцы получили право играть во второй группе чемпионата СССР, а в следующем, 1949 году, победила в дополнительном финале и завоевала право участвовать в турнире команд класса «А». Сразу после этого Пираев перешёл в московскую команду ВВС.

В московский «Спартак» перешёл в 1953 году. Первый матч за основной состав провёл 22 мая. В составе «Спартака» в 1953 году стал чемпионом СССР, а в следующем году завоевал серебряные медали. Всего сыграл за «Спартак» 30 матчей, в том числе 28 в чемпионате СССР и два в розыгрыше Кубка СССР. Шесть раз был заменён, пять раз выходил на замену. Пропустил 25 мячей.

В 1955 году перешёл в тбилисское «Динамо», где провёл три сезона. По окончании чемпионата СССР 1957 года завершил карьеру футболиста.

В 1959 году стал тренером тбилисского спортинтерната. В 1964 году работал тренером команды «Алазани» (Гурджаани). В 1965 году был тренером клуба «Металлург» (Рустави). С 1974 по 1981 год работал тренером футбольной школы «Шевардени» в Тбилиси.

Семья 
Братья: Авраам (председатель райисполкома в районе имени 26 комиссаров города Тбилиси, арестован и расстрелян в 1937 году) и Константин (тренер по шахматам). В январе 1953 года женился на Людмиле Бабаевой. Две дочери. Старшая: Ирина (1954 года рождения), окончила факультет востоковедения ТГУ, вышла замуж за болгарского историка и этнографа Валентина Лазарова, живёт в Софии, работает переводчицей, двое детей — Димитр (юрист) И Яна (экономист). Младшая: Нона, закончила Тбилисский медицинский институт, 20 лет работает в благотворительном фонде «Каритас» в Грузии, руководитель медицинской программы, дети — сын Михаил Топурия (окончил факультет экономики и права университета города Тренто) и дочь Мариам (окончила факультет политических наук и социологии университета города Тренто).

Статистика выступлений 
Данные по матчам и пропущенным мячам неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Достижения 
 Победитель первенства СССР по футболу во второй группе (1949).
 Чемпион СССР (1953).
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1954).
 Мастер спорта СССР.
 Кавалер ордена Чести (Грузия).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Spartak.com 
 Профиль на сайте Spartakmoskva.ru 
 Профиль на сайте Fanat1k.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Спартак» Тбилиси
Игроки ФК ВВС
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь